

Diritto 
 Registro – ex ufficio del Ministero delle Finanze della Repubblica Italiana preposto alla registrazione e alla conservazione di atti e documenti, relativi alla proprietà di beni immobili; dal 1999 queste attività sono svolte dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

 Registro - qualsiasi elenco sistematico di beni, servizi, negozi giuridici, diritti, vincoli e pertinenze registrati, ovvero annotati e depositati in archivi, immobili (es. Catasto), mobili (es. Pubblico registro automobilistico), immateriali (es. Libro d'oro della nobiltà italiana) o ibridi  (es. Cabreo, Platea)

Geografia 
 Registro – comune brasiliano

Informatica
 Registro – tipo di memoria del microprocessore
 Registro – sistema usato per memorizzare i parametri di configurazione nel sistema operativo Windows

Linguistica 
 Registro – sottoinsieme di una lingua usato per uno scopo preciso o in un particolare contesto sociale
 Registro – in fonologia, caratteristica prosodica delle sillabe in certe lingue nelle quali il tono, la fonazione delle vocali e la glottalizzazione dipendono le une dalle altre

Musica
Registro – gamma di altezze sonore
Registro – insieme di canne dell'organo che hanno lo stesso timbro

Scuola 
 Registro – libro in cui i docenti della scuola italiana annotano informazioni ufficiali

Altri progetti